

Актасти — село, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Актасти — село, Аршалинський район, Акмолинська область
 Актасти — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Актасти — село, Жанааркинський район, Улитауська область
 Актасти — аул, Жуалинський район, Жамбильська область
 Актасти — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Актасти — село, Кегенський район, Алматинська область
 Актасти — село, Хромтауський район, Актюбинська область